Dolnołużyckie nazwy 2 miejscowości w Niemczech:
 Döbern
 Schenkendöbern